Talamanca, municipi del Bages.
 La batalla de Talamanca, combat de la Guerra de Successió que tingué lloc a l'actual municipi de Talamanca els dies 13 i 14 d'agost de 1714 entre l'exèrcit del Principat de Catalunya i el Reial exèrcit de Felip V.
 La riera de Talamanca, al Bages.
 Talamanca de Jarama, municipi de la Comunitat de Madrid.
 La platja de Talamanca, al municipi d'Eivissa.
 Anacroneuria talamanca, insecte plecòpter de la família dels pèrlids.
 Psychoda talamanca, insecte dípter de la família dels psicòdids.